Beeby ist der Familienname folgender Personen:

 Augustus Beeby (1889–1974), englischer Fußballspieler
 Thomas Beeby (* 1941), US-amerikanischer Architekt

Siehe auch:
 Beeby Peak, Berg im Nordwesten der antarktischen Ross-Insel